

Cinema 
 Elettroshock (Shock Treatment) – film del 1964 diretto da Denis Sanders
 Shock Treatment – film del 1981 diretto da Jim Sharman
 Shock Treatment – film del 1995 diretto da Michael Schultz

Letteratura 
 Elettroshock (Shock Treatment) – romanzo di James Hadley Chase del 1959

Musica 
 Shock Treatment – album di Don Ellis del 1968
 Shock Treatment – album di Edgar Winter del 1974
 Shock Treatment – album di Krizz Kaliko del 2010